Stoetteroggen ist der Familienname folgender Personen:

 Brand Ludolf von Stoetteroggen (1641–1722), Ratsherr, Bauamtsadministrator, Sodmeister und Bürgermeister in Lüneburg
 Leonhard Georg Stoetteroggen (1671–nach 1703), Hofmeister zu Schleswig-Holstein und Kammerjunker zu Mecklenburg, Korrespondent mit Leibniz